Ausztria
Gradišće Burgenland osztrák tartomány szláv neve

Bosznia-Hercegovina
Gradišće falu Zenica községben, Zenica-Doboj kantonban

Horvátország
Gradišće falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében
Gradišće falu Žminj községben, Isztria megyében
Malo Gradišće falu Cestica községben, Varasd megyében